Дула́ев — фамилия. Женская форма — Дулаева.

Известные носители 
 Дулаев, Александр Кайсинович (род. 1963) — советский и российский учёный, травматолог-ортопед.
 Дулаев, Джамбулат Олегович (род. 1998) — российский футболист.